Niecki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne

 Niecki est un village de la voïvodie de Łódź
 Niecki est un village de la voïvodie de Mazovie
 Niecki est un village de la voïvodie de Podlachie